AV Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 6902 световых лет (около 2116 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,5m до +13,8m.

Характеристики 
AV Андромеды — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3295 K.

Примечания